

Geografia

Canada 
 West Point – Isola del Principe Edoardo

Hong Kong 
 West Point – Hong Kong

Liberia 
 West Point – Monrovia

Nuova Zelanda 
 Westpoint Performing Arts Centre

Regno Unito 
 Westpoint Arena
 West Point Island, Isole Malvine

Stati Uniti 

Diverse località degli Stati Uniti: 
 West Point – Accademia militare degli Stati Uniti
 West Point – Alabama
 West Point – Arkansas
 West Point – California
 West Point – Georgia
 West Point – Illinois
 West Point – Indiana
 West Point – Iowa
 West Point – Kentucky
 West Point – Minnesota
 West Point – Mississippi
 West Point – Nebraska
 West Point – New York
 West Point – Pennsylvania
 West Point – Tennessee
 West Point – Texas
 West Point – Utah
 West Point – Virginia
 West Point – Washington
 West Point – Wisconsin

Cinema e televisione
L'allievo di West Point (West Point) – film statunitense del 1927 diretto da Edward Sedgwick
West Point – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1956 al 1957

Navi

Organizzazioni 
 Westpoint Corporation
 WestPoint Home

Altro 
 United States Military Academy (Accademia Militare degli Stati Uniti), che ha sede a West Point (New York)
 West Point – seconda locomotiva a vapore costruita negli Stati Uniti
 West Point – film muto del 1928 con protagonisti Joan Crawford e William Haines
 West Point – serie televisiva statunitense in 39 episodi trasmessi per la prima volta nel corso di una sola stagione dal 1956 al 1957. La serie è conosciuta anche con il titolo The West Point Story.
 West Point – formalmente conosciuto come Royal Mail House, casa a torre al numero 29 di Wellington Street di Leeds, West Yorkshire, Inghilterra.
 The West Point Story (film) – film di commedia musicale del 1950

Pagine correlate
 East Point (disambigua)
 North Point
 South Point